Con la palabra Grond nos podemos referir a varias cosas diferentes:

 a dos objetos denominados Grond en la obra ficticia de J. R. R. Tolkien:
 Grond es la maza que Morgoth utilizó en la Primera Edad contra Fingolfin; y
 Grond es también un gran ariete utilizado para romper la puerta de Minas Tirith durante su asedio en la Guerra del Anillo; o
 al Detector óptico e infrarrojo cercano de brotes de rayos gamma, cuyo acrónimo en inglés es GROND, un aparato de observación astronómica que opera para la ESO en el observatorio de La Silla, en Chile.

sv:Föremål i Tolkiens värld#Grond